Gerhard Karner ist der Name folgender Personen:

* Gerhard Karner (Politiker) (* 1967), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Gerhard Karner (Fußballspieler) (* 1990), österreichischer Fußballspieler 

Siehe auch:
 Gerald Karner (* 1955), österreichischer Offizier und Unternehmensberater